Парламентские выборы в Болгарии прошли 12 мая 2013 года На них были избраны 42-е Народное собрание Болгарии и 88-й Министерский совет. Первоначально выборы планировались на июль 2013 года. Однако в результате многочисленных демонстраций протеста против повышения цен на электроэнергию и теневой экономики 20 февраля премьер-министр Бойко Борисов подал в отставку и выборы были передвинуты на более ранний срок.

Результаты
Результаты парламентских выборов в Болгарии 12 мая 2013 года.
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Коалиции/Партии
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/- мест
|-
|- bgcolor=#ACDEF5
|align=left| ГЕРБ || 1 081 605 || 30,5 % || 97 ||20|-
|- bgcolor=#E9967A
|align=left| БСП || 942 541 || 26,61 % || 84 ||44|-
|- bgcolor=#B0C4DE
|align=left| Движение за права и свободы || 400 466 || 11,31 % || 36 ||1|- bgcolor=#DCDCDC  
|align=left| Атака || 258 481 || 7,30 % || 23 ||2|-
|align=left colspan=6|Источник''': ЦИК Болгарии. 
|}
Остальные партии не прошли в парламент.

В результате переговоров и договорённостей в новом парламенте, правительство возглавил представитель БСП Пламен Орешарски.

См. также 
 Народное собрание Болгарии
 Антимонопольные протесты в Болгарии (2013)

Примечания

Ссылки 
 Централна избирателна комисия 

Болгария
Парламентские выборы в Болгарии
События 12 мая
2013 год в Болгарии